Никола́й Алексе́евич Гуля́ев:
 Гуляев, Николай Алексеевич (1915—2000) — советский футболист и футбольный тренер. Мастер спорта.
 Гуляев, Николай Алексеевич (род. 1966) — советский конькобежец.